Benjamin Čolić – calciatore bosniaco
 Elvir Čolić – calciatore bosniaco
 Ratko Čolić – calciatore jugoslavo
 Zdravko Čolić – cantante bosniaco